Kristin steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Christine #Kristin
 Kristin (Gasfeld), ein Gasfeld im Europäischen Nordmeer
 Kristin Peak, Berggipfel auf der Ross-Insel, Antarktis

Kristin oder Krištín ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Krištín (* 1956), slowakischer Ökologe und Zoologe
 Klara Kristin (* 1993), dänisches Model und Schauspielerin

Siehe auch:
 Christin